Сере́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 710 км на південь від Парижа, 155 км на південний захід від Монпельє, 27 км на південний захід від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Руссійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3695 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7522,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Клер Мор'є (* 1929) — французька акторка.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт міста Сере 
 [ Розташування муніципалітету Сере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї